

Pessoas 
 St. Vincent (cantora), cantora estadunidense

Cinema 
 Um Santo Vizinho, filme de 2014 dirigido por Theodore Melfi, conhecido originalmente como St. Vincent

Localidades

 Saint-Vincent (Haute-Loire)
 Saint-Vincent (Pirenéus Atlânticos)
 Saint-Vincent (Puy-de-Dôme)
 Saint-Vincent (Tarn-et-Garonne)

 Saint-Vincent (Valle d'Aosta)

 St. Vincent (Minnesota)

Ver também
 São Vicente
 San Vicente

Desambiguações de topônimos